Георги Стоянов Кандиларов е български учител, организатор на българското просветно дело в Македония в края на XIX – началото на XX век.

Биография 

Роден е в Котел в 1851 година. Учителства в родния си град от 1869 до 1873 година. В 1880 година завършва семинария в Одеса, Русия, а в 1884 година и Киевската духовна академия. В 1880 година е сред основателите на българската мъжка гимназия в Солун, като от 1883 до 1887 година е неин директор и управител, както и на българските начални училища в града. В 1884 – 1885 година е директор и на българската девическа гимназия в Солун. В 1887 – 1889 година работи във Воден. Избран е за председател на Воденската българска община и работи активно за уреждането на българското просветно дело във Воденско. Арестуван е от властите и осъден на заточение. След като е оправдан става управител на българските училища в Битоля (1889 – 1890), Сяр (1891) и Скопие. Като директор на  Сярското българско четирикласно училище полага големи усилия, за да подобри окаяното положение, в което го оставил предшественикът му.

В Македония Кандиларов развива широка просветна дейност и участва в откриването на 35 училища. Властите отнемат учителското му разрешително и го арестуват. Кандиларов се разболява и се връща в родния си Котел. От 1892 до 1895 година учителства в духовното училище в Лясковец, от 1896 година в Духовната семинария в Цариград, като от 1897 до 1899 година е неин ректор. От 1900 до 1906 година е директор на девическата гимназия в Русе. Учителства в Софийската духовна семинария (1916 – 1918) и в Пловдивската духовна семинария (1920 – 1925).

Кандиларов е женен за учителката воденчанка Анна Тръпчева. 

Умира в 1943 година в Арбанаси.

Трудове 
 Българските гимназии и основни училища в Солун, София, 1930
 Българските училища в град Воден от 1869 до 1913 година. – В: „Беломорски преглед“, т. 2, София, 1944

Бележки 

Членове на Воденската българска община
Преподаватели в Цариградската българска духовна семинария
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Директори на Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци
Родени в Котел
Починали в Арбанаси